Скоково (Рыбинский район)
 Скоково (Ярославский район)